Nerine steht für:
 Nerine(n), eine Pflanzengattung aus der Familie der Amaryllisgewächse, siehe Guernseylilien
 Lake Nerine, ein Gebirgssee im Queenstown-Lakes District auf Neuseeland